Sturnus malabaricus é uma espécie de ave da família Sturnidae. Habita a Índia e o Sudeste Asiático.

malabaricus
Aves descritas em 1789